Джеймс Норрис Трофи (англ. James Norris Memorial Trophy) — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.

Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.

Приз был подарен Лиге в 1953 году детьми покойного владельца и президента клуба «Детройт Ред Уингз» Джеймса Норриса.

Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий хоккеист в опросе, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.

Победители

Ссылки 
James Norris Memorial Trophy

Награды НХЛ
Награды, появившиеся в 1954 году